Leonie Küng (ur. 21 października 2000) – szwajcarska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała pięć turniejów singlowych i sześć deblowych rangi ITF. 14 września 2020 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 144. pozycję, natomiast 26 lipca 2021 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 220. miejsce.

W zawodach cyklu WTA Tour Szwajcarka osiągnęła jeden finał w grze pojedynczej. W zawodach cyklu WTA 125K series triumfowała w jednym turnieju deblowym.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Przypisy

Bibliografia 

Urodzeni w 2000
Szwajcarskie tenisistki